Шлюп може да се отнася за:
 шлюп – вид ветрилно стъкмяване
 шлюп – клас ветроходни бойни кораби от XVIII – XIX век
 шлюп – клас моторни бойни кораби от XX век